1955 — одна́ ты́сяча девятьсо́т пятьдеся́т пять — может означать:

 1955 — натуральное число между 1954 и 1956.
 1955 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1955 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1955 год в литературе

В искусстве 
 1955 год в кино
 1955 год в театре
 1955 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1955 год в музыке

В науке 
 1955 год в науке